Alianaatsoq bezeichnet:
 Alianaatsoq (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Alianaatsoq (Insel), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland